Клементи могу бити:
Клементи (Авелино)
Клементи (Кјети)

Види још
Клименти